Mieszko I, hertog der Polanen (960-992)
 Mieszko Mieszkowic, Poolse prins (floruit ca. 992)
 Mieszko II Lambert, koning en hertog van Polen (1025-1034)
 Mieszko Kazimierzowic, Poolse prins, vermoedelijk hertog van Koejavië (1058-1065)
 Mieszko Bolesławowic, Poolse prins, prins van Krakow (1086-1089)
 Mieszko III, groothertog van Polen (1173-1177)
 Mieszko de Jonge, hertog van Kalisz (1191-1193)
 Mieszko IV van Polen, hertog van Silezië (1163-1173), groothertog van Polen (1210-1211)
 Mieszko II de Vette, hertog van Opole (1230-1246)
 Mieszko van Lubusz, hertog van Lubusz (1241-1242)
 Mieszko I van Teschen, hertog van Teschen (1290-1315)